Де-Вітт (округ, Іллінойс) 
 Девітт (округ, Техас)